Amerikai Egyesült Államok
 Rock Springs (Kalifornia)
 Rock Springs (Missouri)
 Rock Springs (Új-Mexikó)
 Rock Springs (Wisconsin)
 Rock Springs (Wyoming)